Лиахви:
 Большая Лиахви — река в Южной Осетии и Грузии, левый приток Куры.
 Малая Лиахви — река в Южной Осетии и Грузии. Левый приток Большой Лиахви.
 «Лиахви» (Цхинвали) — футбольный клуб, отождествляемый как предшественник ФК «Цхинвали».
 «Лиахви-Цхинвали» — футбольный клуб из Гори.
 «Лиахви Ачабети» — футбольный клуб из Тбилиси.
 «Лиахви» — футбольный клуб из Тамарашени

См. также 
 Лиахвский заповедник

Примечания